Lafayette Square désigne les jardins publics situés aux États-Unis en hommage au Marquis de Lafayette, personnalité française de la Révolution américaine :
 Lafayette Square de Saint-Louis du Missouri ;
 Lafayette Square de Washington ;
 Lafayette Square à Cambridge (Massachusetts).